Lista di città del Sudafrica ordinate per tipo e numero di abitanti.

Città
Di seguito vengono elencate le città con più di 100.000 abitanti, ordinate per numero di abitanti. È da notare che i valori riportati possono essere molto diversi da quelli relativi all'intero agglomerato urbano (ad esempio, Johannesburg giunge fino a 6.820.713, Città del Capo a 4.302.014 e Durban a 4.053.689 – dati 01.01.05).

Municipalità
Di seguito vengono elencate le municipalità con più di 200.000 abitanti, ordinate per numero di abitanti.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni